Brunsrode steht für
 Groß Brunsrode 
 Klein Brunsrode
 Burg Brunsrode
Siehe auch:
 Braunsroda